Kramp ist der Familienname folgender Personen:

 Annegret Kramp-Karrenbauer (* 1962), deutsche Politikerin (CDU)
 Burkhard Kramp (* 1945), deutscher Mediziner und Hochschullehrer
 Christian Kramp (1760–1826), französischer Mathematiker
 Horst Kramp (1931–2010), deutscher Manager und Präsident der IHK Berlin
 Joachim Kramp (1956–2011), deutscher Filmkaufmann, Autor und Filmpublizist
 Josef Kramp (1886–1940), deutscher Jesuit und Theologe
 Louis Kramp (1804–1871), deutsch-französischer Lithograf und Unternehmer
 Mario Kramp (* 1961), deutscher Kunsthistoriker, Museumsleiter in Koblenz und Köln
 Paul Lassenius Kramp (1887–1975), dänischer Meereszoologe
 Peter Kramp (1911–1975), deutscher Anthropologe und Hochschullehrer
 Ralf Kramp (* 1963), deutscher Autor, Karikaturist und Verleger
 Willy Kramp (1909–1986), deutscher Schriftsteller
 Wolfgang Kramp (1927–1983), deutscher Pädagoge und Didaktiker

Kramp ist der Name folgender Unternehmen:

 Kramp (Landtechnik), niederländisches Unternehmen zum Vertrieb landwirtschaftlicher Ersatzteile für den Fachhandel und technischer Ausrüster für Industrieunternehmen
 Kramp & Comp., ehemaliges Unternehmen aus Offenbach am Main zur Herstellung von lithografischen Erzeugnissen

Siehe auch:
 Krump
 Gramp